Växjö (gemeente), een gemeente in Småland in de Zweedse provincie Kronobergs län
 Växjö (stad), de hoofdstad van deze provincie